Hardin County je název šesti okresů ve Spojených státech amerických:
 Hardin County (Illinois) – okres státu Illinois
 Hardin County (Iowa) – okres státu Iowa
 Hardin County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Hardin County (Ohio) – okres státu Ohio
 Hardin County (Tennessee) – okres státu Tennessee
 Hardin County (Texas) – okres státu Texas